

Religião 
 Ascensão (misticismo) — crença de que certos indivíduos subiram ao céu diretamente, sem terem morrido
 Ascensão de Jesus — evento na vida de Jesus relatado no Novo Testamento
 Festa da Ascensão — festa anual que comemora a ascensão de Jesus
 Mestre ascensionado — termo da teosofia que designa seres que alcançaram grande evolução espiritual, após diversas encarnações como seres humanos

Montanhismo 
 Ascensão invernal
 Primeira ascensão

Geografia 
Ilha de Ascensão — no Atlântico Sul
Ascensão (Pará de Minas) — distrito de Minas Gerais, Brasil

Outros usos 
Ascensão (álbum) — de Serena Assumpção, lançado em 2016.
Ascensão (álbum de Black Pantera) — lançado em 2022.

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião